David McKenna se poate referi la:
David McKenna (fotbalist) (n. 1986), fotbalist scoțian
David McKenna (scenarist) (n. 1968), scenarist și producător american
Dave McKenna (1930–2008), pianist de jazz